Onzonilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Onzonilla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Onzonilla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar